Akademisk Boldklub of kortweg AB is een Deense voetbalclub uit Gladsaxe, dat in de Regio Hovedstaden ligt.

Geschiedenis
De club werd op 26 februari 1889 opgericht na een fusie tussen de Fredericia-studenteres kricketclub en de Polyteknisk Klub. AB werd negen keer landskampioen, in 1967 voor de laatste keer. De club is afkomstig uit Kopenhagen, maar verhuisde in 1965 naar Gladsaxe. 

Sinds de jaren zeventig en vooral sinds de invoering van het profvoetbal in 1978 heeft de club het moeilijker om goed te presteren. In 1974 degradeerde de club uit de hoogste klasse en kon pas in 1995 terugkeren. In 1999 won de club wel voor het eerst de beker en hetzelfde jaar en het volgende jaar (2000) werd de club derde. In 2004 degradeerde de club opnieuw naar de 1.Division waar het tot het seizoen 2014-15 in speelde. In dat seizoen degradeerde AB naar de 2. Division. Na één jaar kon de club terugkeren.

Erelijst 
Landskampioen
 1919, 1921, 1937, 1943, 1945, 1947, 1951, 1952, 1967
Beker van Denemarken
Winnaar: 1999
Finalist: 1956, 1995, 2001
Deense Super Cup
 1999

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

AB in Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Akademisk BK

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Denemarken
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 
  Torsten-Frank Andersen
  Paul Berth
  Harald Bohr
  Kresten Bjerre
  Charles Buchwald
  Carsten Hemmingsen
  René Henriksen
  Nicolai Jørgensen
  Peter Løvenkrands
  Younes Namli
  Claus Thomsen
  Mohamed Zidan

Externe link 
 Officiële website

Deense voetbalclub
Sport in Gladsaxe